F124, F 124, F.124 oder F-124 steht für:
 F124, deutsche Fregatten-Klasse, siehe Sachsen-Klasse (2001)
 HMS Zulu (F124), britische Fregatte der Tribal-Klasse (Fregatte)
 Farman F.124, französisches Passagierflugzeug, siehe Farman F.121
 Mercedes-Benz F 124, Sonderfahrzeug-Chassis der Mercedes-Benz Baureihe 124
 Honeywell F124, militärisches Turbofan-Triebwerk von Honeywell Aerospace, siehe Honeywell TFE731
 TRVB F 124, österreichische Technische Richtlinie Vorbeugender Brandschutz, siehe Feuerlöscher

Abkürzung